M4 Sport, a Duna Médiaszolgáltató sportcsatornája
 M4, a Messier 4 gömbhalmaz rövid jelölése
 BMW M4, a BMW kupé típusú gépkocsija
Közlekedés
 M4, autópálya
 M4, a Kelenföld–Keleti pályaudvar közt közlekedő budapesti metró rövidítése
Haditechnika
 M4, amerikai gépkarabély
 M4 Sherman, amerikai közepes harckocsi
 Mjasziscsev M–4, szovjet stratégiai bombázógép